Юдовин () — еврейская фамилия.

Родственные варианты: Юдович, Юдкевич, Юткевич, Юдолович, Юдов, Юдин, Юдкин, Юдикис.

Этимология 
Фамилия «Юдовин» произошла от еврейского мужского имени Йегуда (Иуда, Юда), корень которого обозначает «благодарность». Окончание «-ин» обозначает принадлежность, и «Юдовин» переводится как «сын Йегуды». Йегуда в еврейской истории был одним из сыновей патриарха Яакова, отцом одного из колен Израиля и великим праведником.

Известные носители 
 Юдовин, Моисей Исакович (1898—1966) — еврейский белорусский поэт.
 Юдовин, Соломон Борисович (1892—1954) — русско-еврейский и советский график, художник, этнограф.

Примечания